Bassac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente.
 Bassac – rzeka w Indochinach, odnoga Mekongu.